Arhopala  — род бабочек-голубянок из подсемейства . Гусеницы многих видов - мирмекофилы.

Описание 
На переднем крыле основания жилок R и М1 разделены. Крылья сверху с голубовато-синим или тёмно-фиолетовым отливом. Нижняя сторона крыльев темная с чуть более тёмными, чем основной фон, пятнами, которые отделены беловатыми штрихами.

Распространение 
Ареал простирается от Японии на протяжении от умеренного пояса до тропической Азии на юге, от Гималаев на восток до Австралии и Соломоновых островов, Меланезии.

Систематика
Список видов:

centaurus группа (подрод Nilasera если валидный)
 Arhopala acron
 Arhopala adherbal Grose-Smith, 1902
 Arhopala admete (Hewitson, 1863)
 Arhopala aexone (Hewitson, [1863])
 Arhopala alkisthenes Fruhstorfer, 1914
 Arhopala amantes 
 Arhopala ander
 Arhopala araxes C. & R.Felder, [1865]
 Arhopala azenia
 Arhopala centaurus
 Arhopala eurisus
 Arhopala kirwinii Bethune-Baker, 1903
 Arhopala leander
 Arhopala madytus 
 Arhopala meander Boisduval, 1832
 Arhopala micale
 Arhopala philander C. & R.Felder, [1865]
 Arhopala pseudocentaurus (Doubleday, 1847)
 Arhopala sophrosyne
 Arhopala styx
 Arhopala wandaagesias группа Arhopala agesias (Hewitson, 1862)
 Arhopala ijanensis Bethune-Baker, 1897
 Arhopala kinabala Druce, 1895
 Arhopala similis Druce, 1895anthelus группа (подрод Narathura если валидный)
 Arhopala achelous (Hewitson, 1862)
 Arhopala antharita Grose-Smith, 1894
 Arhopala anthelus – Anthelus Bushblue
 Arhopala auxesia
 Arhopala aedias (Hewitson, 1862) 
 Arhopala hypomuta (Hewitson, 1862)camdeo группа camdeo подгруппа Arhopala anarte (Hewitson, 1862) 
 Arhopala belphoebe Doherty, 1889
 Arhopala camdana Corbet, 1941
 Arhopala camdeo (Moore, [1858]) 
 Arhopala dispar Riley & Godfrey, 1921
 Arhopala hayashihisakazui Seki & Treadaway, 2013
 Arhopala hellada Fruhstorfer, 1914
 Arhopala johoreana Corbet, 1941
 Arhopala opalina 
 Arhopala semperi Bethune-Baker, 1896
 Arhopala varro Fruhstorfer, 1914
 myrzala subgroup Arhopala bazaloides 
 Arhopala myrzala (Hewitson, 1869)
 Arhopala myrzalina Corbet, 1941oenea группа Arhopala allata
 Arhopala allata suffusa 
 Arhopala khamti Doherty, 1891 
 Arhopala oenea (Hewitson, 1869)epimuta группа Arhopala atosia (Hewitson, [1863])
 Arhopala epimuta (Moore, [1858])
 Arhopala lurida Corbet, 1941amphimuta группа amphimuta подгруппа Arhopala alica (Evans, 1957)
 Arhopala amphimuta (C. & R.Felder, 1860)
 Arhopala avathina Corbet, 1941
 Arhopala baluensis Bethune-Baker, 1904
 Arhopala dajagaka Bethune-Baker, 1896
 Arhopala delta (Evans, 1957)
 Arhopala inornata (C. & R.Felder, 1860) 
 Arhopala kurzi (Distant, 1885)
 Arhopala major (Staudinger, 1889)
 Arhopala moolaiana (Moore, [1879])
 Arhopala norda (Evans, 1957)
 Arhopala sceva Bethune-Baker, 1903
 Arhopala stubbsi Eliot, 1962
 Arhopala zylda Corbet, 1941
 muta подгруппа Arhopala moorei Bethune-Baker, 1896
 Arhopala muta (Hewitson, 1862)
 Arhopala tropaea Corbet, 1941
 perimuta подгруппа (подрод Darasana)
 Arhopala antimuta C. & R.Felder, [1865]
 Arhopala metamuta (Hewitson, [1863])
 Arhopala perimuta (Moore, [1858])agesilaus группа Arhopala agesilaus (Staudinger, 1889)
 Arhopala avatha de Nicéville, [1896]
 Arhopala democritus (Fabricius, 1793)alitaeus группа Arhopala aida de Nicéville, 1889
 Arhopala alitaeus
 Arhopala ariana (Evans, [1925])
 Arhopala arianaga Corbet, 1941
 Arhopala denta (Evans, 1957)
 Arhopala elopura Druce, 1894
 Arhopala havilandi Bethune-Baker, 1896
 Arhopala pseudomuta (Staudinger, 1889)
 Arhopala sintanga Corbet, 1948agrata группа Arhopala ace de Nicéville, [1893] 
 Arhopala agrata
 Arhopala azinis de Nicéville, [1896]cleander группа cleander подгруппа Arhopala aruana
 Arhopala ate
 Arhopala athada (Staudinger, 1889)
 Arhopala cleander (C.Felder, 1860)
 Arhopala silhetensis
 Arhopala zambra Swinhoe, [1911]
 alea подгруппа Arhopala aenigma Eliot, 1972
 Arhopala agaba 
 Arhopala alea 
 Arhopala aroa (Hewitson, [1863])
 Arhopala aurelia (Evans, [1925])
 Arhopala evansi Corbet, 1941
 Arhopala milleri Corbet, 1941
 Arhopala normani Eliot, 1972
 Arhopala phaenops C. & R.Felder, [1865] (включая A. detrita)
 Arhopala phanda Corbet, 1941
 Arhopala ralanda Corbet, 1941
 Arhopala selta (Hewitson, 1869)
 Arhopala sublustris Bethune-Baker, 1904
 Arhopala vihara (C. & R. Felder, 1860)eumolphus группа Arhopala acta (Evans, 1957)
 Arhopala asma
 Arhopala bazalus 
 Arhopala chamaeleona Bethune-Baker, 1903
 Arhopala corinda (Hewitson, 1869)
 Arhopala critala
 Arhopala eumolphus 
 Arhopala florinda
 Arhopala hellenore Doherty, 1889 
 Arhopala horsfieldi
 Arhopala irma Fruhstorfer, 1914
 Arhopala nobilis (Felder, 1860)
 Arhopala overdijkinki Corbet, 1941
 Arhopala pagenstecheri
 Arhopala tameanga Bethune-Baker, 1896
 Arhopala wildeirama группа Arhopala arvina (Hewitson, [1863]) 
 Arhopala buddha Bethune-Baker, 1903
 Arhopala paralea 
 Arhopala ramaagelastus группа Arhopala agelastus (Hewitson, 1862)
 Arhopala alaconia (Hewitson, 1869)
 Arhopala alesia – Pallid Oakblue
 Arhopala barami Bethune-Baker, 1903
 Arhopala cardoni Corbet, 1941
 Arhopala epimete (Staudinger, 1889)
 Arhopala labuana Bethune-Baker, 1896
 Arhopala wildeyana Corbet, 1941fulla группа Arhopala disparilis
 Arhopala fulla (Hewitson, 1862)aurea группа (подрод Aurea)
 Arhopala aurea (Hewitson, 1862)
 Arhopala borneensis Bethune-Baker, 1896
 Arhopala caeca (Hewitson, [1863])
 Arhopala stinga (Evans, 1957)
 Arhopala trogon (Distant, 1884)ganesa  (подрод Panchala )
 Arhopala ammon 
 Arhopala ammonides (Doherty, 1891)
 Arhopala ariel (Doherty, 1891)
 Arhopala elizabethae (Eliot, 1959)
 Arhopala ganesa 
 Arhopala paraganesa (de Nicéville, 1882)
 arhopala tomokoae (H. Hayashi, 1976)abseus группа Arhopala abseus 
 Arhopala anella de Nicéville, [1895]thamyras группа Arhopala arta
 Arhopala axina
 Arhopala axiothea
 Arhopala doreena
 Arhopala helianthes
 Arhopala thamyras (Linnaeus, 1764)hercules группа Arhopala hercules (Hewitson, 1862)
 Arhopala herculina Staudinger, 1888
 Arhopala leo
 Arhopala sophilus
 Arhopala tyrannusIncertae sedis
 Arhopala aberrans (de Nicéville, [1889]) 
 Arhopala acetes
 Arhopala aeeta de Nicéville, [1893]
 Arhopala alax – Silky Oakblue
 Arhopala alexandrae Schröder & Treadaway, 1978
 Arhopala anamuta Semper, 1890
 Arhopala annulata (Felder, 1860)
 Arhopala argentea Staudinger, 1888
 Arhopala aronya (Hewitson, 1869)
 Arhopala arsenius (C. & R.Felder, [1865])
 Arhopala asinarus C. & R.Felder, [1865]
 Arhopala asopia (Hewitson, [1869])
 Arhopala atrax 
 Arhopala bella Bethune-Baker, 1896
 Arhopala birmana – Burmese Bushblue
 Arhopala brooksiana Corbet, 1941
 Arhopala canaraica (Moore, 1884)
 Arhopala comica de Nicéville, 1900 
 Arhopala curiosa (Evans, 1957)
 Arhopala davaona Semper, 1890
 Arhopala dodonaea
 Arhopala dohertyi Bethune-Baker, 1903
 Arhopala ellisi Evans, 1914
 Arhopala eridanus
 Arhopala grandimuta Seki, 1993
 Arhopala halma
 Arhopala halmaheira
 Arhopala hellenoroides Chou & Gu, 1994
 Arhopala hesba (Hewitson, 1869)
 Arhopala hinigugma Takanami, 1985
 Arhopala hylander
 Arhopala ilocana Osada & Hashimoto, 1987
 Arhopala irregularis Bethune-Baker, 1903
 Arhopala japonica 
 Arhopala lata (Evans, 1957)
 Arhopala luzonensis Takanami & Ballantine, 1987
 Arhopala matsutaroi (H. Hayashi, 1979)
 Arhopala mindanensis
 Arhopala mizunumai
 Arhopala myrtha (Staudinger, 1889)
 Arhopala nakamotoi
 Arhopala nicevillei Bethune-Baker, 1903
 Arhopala ocrida (Hewitson, 1869)
 Arhopala ormistoni
 Arhopala pabihira
 Arhopala paramuta
 Arhopala phryxus Boisduval, 1832
 Arhopala pseudovihara (H. Hayashi, 1981)
 Arhopala qiongdaoensis Chou & Gu, 1994
 Arhopala quercoides
 Arhopala rudepoema Seki, [1995]
 Arhopala sakaguchii (H. Hayashi, 1981)
 Arhopala sangira Bethune-Baker, 1897
 Arhopala schroederi
 Arhopala siabra
 Arhopala simoni Schröder & Treadaway, 1999
 Arhopala singla (de Nicéville, 1885) 
 Arhopala staudingeri Semper, 1890
 Arhopala straatmani
 Arhopala tephlis'
 Arhopala theba (Hewitson, [1863])
 Arhopala tindongani Nuyda & Takanami, 1990
 Arhopala trionaea Semper, 1890 (camdeo group?)
 Arhopala weelii Arhopala zeta''

Примечания 

Хвостатки
Насекомые Азии
Мирмекофилы
Роды чешуекрылых